Яна Новотна і Тіна Шоєр-Ларсен були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Новотна - з Геленою Суковою, а Шоєр-Ларсен - з Катаріною Ліндквіст.

Ліндквіст і Шоєр-Ларсен програли в півфіналі Ізабель Демонжо і Наталі Тозья.

Демонжо і Тозья виграли титул, у фіналі без боротьби перемігши пару Новотна і Сукова.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1989 Citizen Cup Doubles Draw 

Тур WTA 1989
WTA Hamburg